

Musica 
 Louder Than Words – album di Lionel Richie del 1996
 Louder Than Words – EP di Kate Voegele del 2005
 Louder Than Words – singolo di David Guetta e Afrojack del 2010
 Louder Than Words – singolo dei Pink Floyd del 2014

Altro 
 Più forte delle parole - Louder Than Words (Louder Than Words) – film del 2013 diretto da Anthony Fabian